Dio Brando (ディオ ブランドー  en japonais, Dio burandō en rōmaji) est un personnage de fiction, principal antagoniste des parties 1 et 3 du manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, Phantom Blood et Stardust Crusaders, et l'un des plus connus et charismatiques de la série. Il est le fils biologique de Dario Brando, le fils adoptif de Georges Joestar et par conséquent le frère adoptif de Jonathan Joestar, premier Jojo de la série, dont il deviendra l'ennemi juré. Cruel et avide, Dio deviendra un vampire pour assouvir ses desseins et obtiendra une puissance incommensurable, menaçant la famille Joestar pendant plus d'un siècle.

Personnalité 

Dio est un manipulateur de premier ordre. Il est sadique, mégalomane, ambitieux. Il aime dominer et ne semble éprouver aucune empathie. Cependant, il est capable de respecter les personnes qu'il juge digne de lui, comme Jonathan et se montre bon avec les gens qui le servent bien, comme Enrico Pucci. En cela, Dio est un parfait exemple du complexe de Dieu. Le manga laisse libre l'interprétaition de la source de cette personnalité; un des questionnent du manga étant: est-ce la précarité et la pauvreté de la situation de Dio dans son enfance qui l'a rendu ainsi, ou bien est-ce inné au personnage?  

Dio est également très intelligent et est un tacticien hors-pair.

Enfin, quand quelqu'un ou quelque chose s'oppose à lui, il tentera d'abord de convaincre l'opposant de le rejoindre, puis de le manipuler et enfin de le détruire si les deux premières solutions ne marchent pas. Ce n'est pas par peur qu'il fait cela, mais plutôt par pragmatisme ou par manque d'intérêt envers un adversaire indigne.

Apparence 

Dio est un homme d'environ  à la forte musculature (d'une carrure similaire à Jonathan, Jotaro et Joseph) et aux cheveux blonds lui arrivant à la nuque. Il a également trois grains de beauté sur l'oreille gauche, signe distinctif qu'il partage avec son fils Giorno et qui lui prédisent un grand avenir.

Sa tenue la plus reconnaissable est sans aucun doute celle de la partie 3, un pantalon large jaune, un débardeur noir, une veste jaune, des bottes montantes jaunes, des bracelets dorés et un bandeau et une ceinture verte avec des motifs de cœur.

Histoire

Phantom Blood 
Dio Brando est le fils de Dario Brando, un voleur et une crapule. Il hait son père qui a battu sa mère à mort. En 1868, Dario assiste à l'accident de voiture (à cheval) de Georges Joestar et en profite pour tenter de le voler. Lorsque ce dernier se réveille, il prend Dario Brando pour son sauveur et reconnait sa dette envers lui.

Lorsque Dio a 12 ans, son père meurt des suites d'une maladie. Avant de mourir, il cède à son fils, une lettre contenant sa dernière volonté : que celui-ci, par adoption de la famille Joestar, devienne un homme riche et puissant de ce monde

À son arrivée dans la famille, Dio rencontre Jonathan, le fils de Georges Joestar. Rapidement il se met à le brutaliser dans l'espoir de détruire chez lui toute confiance, et accaparer les faveurs de son père adoptif. Cependant, devant la résistance de Jonathan, Dio décide d'adopter une stratégie tout à l'opposée : gagner la confiance de son frère adoptif.

En 1888, sept ans ont passé. Dio et Jonathan ont tous deux 20 ans et étudient à l'université Hugh Hudson, passant pour être les meilleurs amis du monde. Dio étudie pour devenir avocat, tandis que Jonathan entreprend des études d'archéologie, se mettant en tête de résoudre le mystère qui se cache derrière le masque de pierre : un mystérieux artefact qui libére des épines lorsqu'il est aspergé de sang. Cette même année, Georges Joestar tombe malade. Alors qu'il étudie le masque, Jonathan tombe par hasard sur une lettre de Dario Brando dans laquelle il décrit sa maladie et ses symptômes au père de Jojo. En lisant la lettre, Jonathan réalise que les symptômes de Dario sont exactement les mêmes que ceux de son père. Il comprend alors que Dio a non seulement empoisonné son père, mais que la même chose est en train de se produire avec le sien.

Tandis que Jonathan part pour Ogre Street pour trouver un remède pour son père, Dio s'empare du masque de pierre pour tuer Jonathan et faire croire à un accident. Il l'aura testé au préalable sur un vagabond pour comprendre le fonctionnement du masque. Il découvre en réalité que l'artefact ne sert pas à tuer, mais à transformer son porteur en vampire. Accompagné de Robert EO Speedwagon, et de la police, Jonathan revient d'Ogre Street, avec l'antidote, pour sauver son père et arrêter Dio. Ce dernier choisit d'abandonner son humanité, en utilisant le masque sur lui-même (en poignardant Georges Joestar) et utilise ses nouveaux pouvoirs pour tuer tous ceux qui s'opposent à lui.

Dio et Jojo se battent alors dans le manoir des Joestar en feu jusqu'à ce que le vampire se retrouve empalé sur la statue du manoir et brûle. Cependant, Dio n'est pas mort dans l'incendie et, à l'aide de Wang Chang devenu un de ses zombies, il retrouve ses forces en absorbant le sang de villageois tout en montant une armée de morts-vivants contre son Némésis.

Jojo et lui se battent à nouveau, ayant chacun appris de nouvelles techniques, celle de l'Onde pour le premier et les capacités vampiriques pour l'autre. Une fois encore, Jojo bat Dio, en le désintégrant grâce à la technique de l'Onde.

Pendant sa lune de miel avec Erina Pendleton, en pleine mer sur un paquebot, Jonathan se rend compte que seul le corps de Dio a été désintégré par l'Onde et que sa tête, toujours vivante, est présente à bord. En effet, après leur combat, Wang Chang, un de ses sbires zombies, avait retrouvé la tête de son maître, et l'avait prise avec lui afin de lui trouver un nouveau corps. Dio décide que ce corps sera celui de la seule personne qu'il respecte, celui de Jonathan. À l'aide de son rayon oculaire, il transperce la gorge de Jojo pour l'étouffer et le tuer le plus rapidement possible. Cependant, Jojo, grâce à sa dernière onde, fait exploser le bateau, s'assurant au préalable qu'Erina et un certain bébé, derniers survivants parmi les voyageurs, soient à l'abri de l'explosion. Jojo meurt, la tête de son rival, Dio, dans ses bras.

Battle Tendency 
Après la mort (en réalité supposée par les personnages) de Dio, ne reste dans cette partie de lui que 2 chose principalement. Ainsi, Straizo, inspiré par Dio et grâce à la réapparition des masques de pierre se change en vampire et devient le premier adversaire de Joseph. Ensuite, on apprend que l'assassin du père de Joseph, Georges II, est du fait d'un servant zombie de Dio.

Stardust Crusaders 
En 1987, Joseph Joestar, le petit-fils de Jonathan, se rendit au Japon pour rendre visite à sa fille Holly et son propre petit-fils Jotaro Kujo. Il leur expliqua que grâce à son Stand, Hermit Purple, il avait découvert que Dio Brando était encore en vie et qu'il avait pris possession du corps de son grand-père. Il expliqua également ce qu'est un Stand à Jotaro qui venait d'éveiller le sien, Star Platinum. Holly, à cause de son manque de force physique, mentale et de son caractère pacifique, se retrouva submergé par son Stand incontrôlable. Abdul, un ami de Joseph, révéla à ce dernier et à Jotaro que la seule façon de sauver Holly était de tuer Dio. En effet, la fusion entre le corps de Jonathan et la tête de Dio éveilla les Stands de la famille Joestar.

Dio avait également éveillé son propre Stand, The World, lui permettant d'arrêter le temps pendant 4 à 9 secondes. Il leva une nouvelle fois une armée contre ses ennemis, mais cette fois, cette armée était constituée d'utilisateurs de Stand et non de zombies. Jotaro, Joseph, Abdul, Kakyoin, Polnareff et Iggy battirent chaque utilisateur de Stand et se rendirent en Égypte où se trouvait Dio.

Dio tua Kakyoin, blessa mortellement Joseph et aspira le sang de ce dernier pour recouvrir toute sa force et se battit contre Jotaro. Durant leur combat, tous deux se rendirent compte que The World et Star Platinum avaient le même pouvoir, celui d'arrêter le temps. Après un combat acharné sur le pont Qasar Al-Nil, Jotaro tua Dio en lui explosant la tête. Son corps se désintégra au Soleil.

Golden Wind 
Le personnage principal de la cinquième partie du manga, Giorno Giovanna, vivant en Italie est le fils de Dio. Il est considéré comme son fils illégitime puisque Dio disposait alors du corps de Jonathan Joestar. Ainsi, Giorno est donc génétiquement un descendant de Jonathan autrement dit le fils biologique de ce dernier et appartient en réalité à la famille des Joestar. Par ailleurs il est l'objet d'une enquête de Jotaro au début de cette partie pour cette raison.

Stone Ocean 
Dio n'est pas physiquement présent dans la partie 6 du manga mais il y joue un rôle majeur, notamment au travers du personnage de Pucci. Ainsi, Pucci est la personne présentée comme la plus proche de Dio, son meilleur ami et plus fidèle servant (voir plus). La quête de celui-ci au cours de la  partie est de remanier l'univers à l'aide d'un pouvoir dont le moyen d'obtention est décrit par Dio dans son journal. C'est en réalité son amour (au sens de la divination) de Dio qui lui sert de principal moteur pour son dessein.

Steel Ball Run 
Le personnage de Dio réapparait dans la  partie de JoJo se déroulant dans un univers parallèle. Ainsi il devient un jeune coureur anglais de la course de la Steel Ball Run et s'impose comme un des antagonistes principaux sous le nom de Diego Brando, abrégé en DIO. Son stand, The World, réapparait également dans le dernier tome de la partie dans le chapitre "High Voltage".

Capacités

Humain 
Dio est en tant qu'humain un expert de la boxe de rue et un as des échecs. Il est aussi malin et stratège. Défini comme tel par Joseph dans la  partie, Dio possède également un charisme digne des tyrans et des dictateurs

Vampire 
Dio devient un vampire et obtient de nouvelles capacités dans la première partie de Jojo, qui pour la plupart ne seront pas réutilisées dans la  partie.

Ces capacités sont:

 L'immortalité: Dio sera éternellement jeune et ne peut pas mourir de vieillesse.
 La régénération: Dio possède de fantastiques capacités régénératrices qui le rende quasiment invulnérable à tout.
 Vampirisme: Dio peut absorber le sang de ses fidèles ou ennemis, ce qui lui permet de se régénérer plus rapidement. Plus tard, le sang des Joestar spécifiquement lui permet d'assimiler parfaitement le corps volé de Jonathan.
 Charisme Vampirique: Au charisme déjà tout puissant de Dio s'ajoute sa beauté vampirique qui séduit hommes ou femmes, tous en adoration face au vampire. Il a également la capacité d'insérer dans le cerveau de ses servants un échantillons de ses cellules afin de les manipuler.
 Vaporisation glacée: Il peut aussi geler ses ennemis ou plus exactement faire s'échapper la chaleur de leur corps, et ainsi faire imploser leurs veines en gelant leur sang, rendant l'utilisation de l'Onde inutile.
 Pupilles laser: Dio n'utilise que deux fois la capacité de propulser un liquide à très haute pression, sous forme de "laser", par ses yeux.*
 Asservissement et transformation en zombie: Dio peut faire de ses adversaires ou d'innocents ses esclaves zombifiés. En effet il use notamment de ce pouvoir sur Jack l'éventreur, le rendant surpuissant et servile. Il semblerait que ce pouvoir lui permette en plus de fusionner différentes espèces, créant des chimères horribles. À savoir que son pouvoir de zombification fonctionne aussi sur les morts.

Stand 
Dans la  partie, Dio acquiert un Stand sous la forme de The World (en japonais: ザ・ワールド, en rōmaji: Za Warudo).

The World permet à DIO d'arrêter le temps pendant 5s, puis 9 et 11 (et enfin théoriquement l'infini s'il avait survécu à son combat face à Jotaro). De plus, son stand est l'un des plus rapides et forts physiquement. Le seul stand à pouvoir rivalisé est celui de Jotaro, Star Platinum.

En effet Dio et Jotaro possède le même type de stand et les mêmes capacités, faisant en quelque sorte de The World et Star Platinum des stands jumeaux. C'est ainsi que dans la partie 4 Jotaro reprendra le nom de "The World" pour qualifier la capacité de son propre stand à arrêter le temps.

Faiblesses 
S'il est vrai que Dio est exceptionnellement puissant, il n'en reste pas moins dénué de faiblesses.

Ainsi, entant que vampire, Dio est soumis au cycle jour/nuit. En effet, s'il reste trop exposé à la lumière du soleil, il mourra. Il est aussi possible de tuer Dio en désintégrant intégralement son cerveau. Mais la solution retenue par Jotaro est celle de s'attaquer directement au stand de Dio afin d'affecter son utilisateur.

Culture populaire 

 Le nom de Dio vient du mot italien Dio qui signifie Dieu, ainsi que du chanteur de heavy metal Ronnie James Dio. Brando fait référence à l'acteur Marlon Brando.
 Ses cris de guerres, Muda Muda (Inutile, Inutile !) et Wryyyyyyy (se prononçant « Uryyyy »), sont utilisés par les personnages de la série Guilty Gear Roby-Ky et Justice.
 Dans Castlevania: Dawn of Sorrow, Zephyr, l'un des boss, arrête le temps en criant  () comme Dio dans le manga et l'anime. De plus, ce boss lance des couteaux et prend les poses du vampire.
 À la fin du film Nos voisins les hommes, le personnage de Zamy réussit à arrêter le temps comme Dio grâce à une boisson énergétique. On voit d’ailleurs un dézoom de la terre qui s’arrête, faisant écho à la phrase prononcée par Dio avant d’utiliser son pouvoir  ()
 Dio est également la principale source d'inspiration de Hisoka (antagoniste principal) dans le manga de Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, autant dans son style vestimentaire que dans sa personnalité excentrique.

Notes et références 

Personnage de JoJo's Bizarre Adventure
Vampire de fiction